John Faulkner ist der Name folgender Personen:

* John Faulkner (Schauspieler) (1872–1934), britisch-australischer Schauspieler
 John Faulkner (Schriftsteller) (1901–1963), US-amerikanischer Schriftsteller
 John Faulkner (Fußballspieler) (1948–2017), englischer Fußballspieler
 John Faulkner (Rennfahrer) (* 1952), neuseeländisch-australischer Rennfahrer
 John Faulkner (Politiker) (* 1954), australischer Politiker